|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2004 vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober 2004 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Argentijnse Gisela Dulko kreeg een bye voor de eerste ronde. Zij verloor haar openingspartij (tweede ronde) – daarin werd zij uitgeschakeld door de ongeplaatste Dinara Safina.

De Chinese Li Na, die via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had moeten veroveren, won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Martina Suchá uit Slowakije in twee sets. Het was Li's eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Nicole Pratt en Tamarine Tanasugarn, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Yang Shujing en Yu Ying.

Het als tweede geplaatste Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian won het toernooi. In de finale versloegen zij hun ongeplaatste landgenotes Yang Shujing en Yu Ying in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Li Ting had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun Tiantian geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Guangzhou 2004
Guangzhou